Robert Brooks, joueur de football américain ;
 Robert W. Brooks, mathématicien américain ;
 Robert Brooks, réalisateur.